Алекси Бёф (; 4 марта 1986, Шамбери) — бывший французский биатлонист и лыжник.                                                                       Завершил спортивную карьеру в начале сезона 2014/2015 годов. С 2017-го года работает комментатором по биатлону на французском спортивном телеканале L'Equipe.

Спортивная карьера

Юниорские и молодёжные достижения

Карьера в Кубке мира

Общий зачет в Кубке мира 
 2007—2008 — 76-е место (15 очков)
 2008—2009 — 82-е место (28 очков)
 2009—2010 — 53-е место (107 очков)
 2010—2011 — 18-е место (423 очка)
 2011—2012 — 23-е место (415 очков)
 2012—2013 — 17-е место (493 очка)
 2013—2014 — 40-е место (186 очков)
 2014—2015 — очков не набирал

Ссылки 

 Профиль IBU 
 Профиль FIS
 Официальный сайт

Лыжники по алфавиту
Биатлонисты Франции
Лыжники Франции
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года